Pedro Luis García puede hacer referencia a:
 Pedro Luis García Pérez (1938), físico español.
 Pedro Luis García Cobo, político español, exalcalde de Santoña.